Жуковцы () — село,
Ярчовецкий сельский совет,
Зборовский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122689803. Население по переписи 2001 года составляло 49 человек .

Географическое положение 
Село Жуковцы находится у истоков реки Гнилка,
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Мшана.

История 
 1638 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания